Guillet ist der Familienname folgender Personen:

 Amedeo Guillet (1909–2010), italienischer Offizier und Kriegsheld
 Arnold Guillet (1922–2007), Schweizer Verleger und Publizist
 Léon Guillet (1873–1946), französischer Metallurge
 Pernette du Guillet (1520–1545), französische Dichterin
 Robert Guillet (* 1972), kanadischer Eishockeyspieler
 Urbain Guillet (1764–1817), französischer Trappist, Prior und Klostergründer in Nordamerika